Campiña es una gran extensión de terreno llano o con débiles ondulaciones, en especial la dedicada al cultivo.

Comarcas en España
 Campiña del Guadalquivir, en Andalucía;
Campiña de Jaén, en el noroeste de la provincia de Jaén;
Campiña de Jerez, en el norte de la provincia de Cádiz;
Campiña de Sevilla, en la provincia de Sevilla;
Campiña Sur Cordobesa, en la provincia de Córdoba;
Campiña de Huelva, en la provincia de Huleva;
 Campiña Sur (Badajoz), en la provincia de Badajoz;
 Campiña del Henares, entre la comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara. Puede subdividirse en:
Campiña de Guadalajara, en el occidente de la provincia de Guadalajara;
Campiña del Henares, en el oriente de la comunidad de Madrid;
 Campiña del Pisuerga, en el centro de la provincia de Valladolid;

Además
 Campiña de las Ofrendas, en la mitología egipcia;
 La campiña romana, óleo del siglo XVII de Claudio de Lorena.
 Campiña Digital, periódico digital que cubre la información de la Comarca de Andújar, provincia de Jaén, España.
 Campiña (montaña de Burgos)